Petroica neozelandesa es el nombre común con el que puede referirse a las siguientes aves:

 Petroica longipes; o
 Petroica australis.